Nokia C5-03 – telefon oparty na systemie Symbian, produkowany przez firmę Nokia. Posiada odbiornik GPS, opornościowy ekran dotykowy oraz aparat fotograficzny 5 Mpx

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl
 Dane Techniczne - TeleGuru.pl

Przypisy 

C5-03